Abraham Stern, Awraham Stern
 Abraham Stern (ur. 1762-1759m zm. 1842) – polski konstruktor i uczony pochodzenia żydowskiego
 Awraham Stern, ps. „Ja’ir” (1907–1942) – założyciel i przywódca żydowskiej organizacji terrorystycznej Lechi
 Awraham Sztern (1935–1997) – izraelski polityk, poseł do Knesetu XIV kadencji

Zobacz też 
 Abe Stern